Steamboat Rock ist der Name 

einer Stadt in Iowa, siehe Steamboat Rock (Iowa)

mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Steamboat Rock (Arizona)
 Steamboat Rock (Del Norte County, Kalifornien)
 Steamboat Rock (Humboldt County, Kalifornien)
 Steamboat Rock (Oregon)
 Steamboat Rock (Washington)

Sonstiges:
 Steamboat Rock State Park, Nationalpark in Washington
 Steamboat Rock (Utah), ein großer Felsen im Zusammenfluss des Grenn Rivers und des Yampa Rivers in Utah